A franciaországi Montpellierben rendezték a felnőtt és junior férfi tornászok összetett és szerenkénti Európa-bajnokságát 2012. május 23. és május 27. között.

A versenyszámok időrendje 
A eb eseményei helyi idő szerint:

A versenyen részt vevő nemzetek 
Az Európa-bajnokságon 39 nemzet 309 versenyzője vett részt. Magyarország 5-5 fővel képviseltette magát a kontinensviadalon, a felnőtteknél Berki Krisztián, Hidvégi Vid, Rácz Attila, Vlacsil Attila és Kállai Zoltán alkotta válogatott, míg a junioroknál Vágner Levente, Selmeczi Bánk, Makra László, Kardos Botond és Dudás Norbert összeállítású csapat.

F = felnőtt, J = junior

Eredmények

Éremtáblázat 

Felnőtt

Junior

Éremszerzők

Versenyszámok

Felnőttek

Csapat összetett

Talaj

Lólengés

Gyűrű

Ugrás

Korlát

Nyújtó

Juniorok

Csapat összetett

Egyéni összetett

Talaj

Lólengés

Gyűrű

Ugrás

Korlát

Nyújtó

Jegyzetek

Források

További információk 
 Result's book
 

Torna